Missal steht für:

 das Messbuch der katholischen Kirche
 einen typographischen Schriftgrad

Missal ist der Familienname folgender Personen:
 Donna Missal (* 1990), amerikanische Sängerin und Songwriterin

Missal ist der Ortsname für:
 Missal (Paraná), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Paraná

siehe auch:

 Misal